Skybound steht für: 

 Skybound Entertainment, ein US-amerikanisches Medien-Unternehmen von Robert Kirkman und David Alpert
 Skybound Games, ein US-amerikanischer Videospielentwickler
 Skybound (Film), deutscher Actionthriller aus dem Jahr 2017 von Alex Tavakoli
 Skybound, sechste Staffel der computeranimierten Fernsehserie Ninjago: Meister des Spinjitzu, siehe Ninjago: Luftpiraten